Башки́рские восста́ния:

 Башкирские восстания
 Башкирское восстание (1662—1664)
 Башкирское восстание (1681—1684)
 Башкирское восстание (1704—1711)
 Башкирские восстания (1735—1740)
 Башкирское восстание (1755—1756)
 Башкирское восстание (1834—1835)